Le Loup et le Renard est la sixième fable du livre  de Jean de La Fontaine situé dans le second recueil des Fables de La Fontaine, édité pour la première fois en 1678. Il existe une autre fable du même nom et du même auteur.

Texte de la fable

Liens externes 

  Le Loup et le Renard, Musée Jean-de-La-Fontaine à Château-Thierry.

Fable de La Fontaine
Renard dans la culture